Га́нцевичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Брестская область
 Ганцевичский район
 Ганцевичи — город, административный центр района;
 Ганцевичи — деревня в Любашевском сельсовете;
 Ганцевичи — деревня в Каменецком районе;
 Ганцевичи — деревня в Ляховичском районе;
 Гродненская область
 Ганцевичи — хутор в Вороновском районе;
 Ганцевичи — деревня в Лидском районе;
 Минская область
 Ганцевичи — деревня в Борисовском районе;
 Ганцевичи — деревня в Логойском районе;
 Могилёвская область
 Ганцевичи — деревня в Шкловском районе.